Vaterpolsko prvenstvo Jugoslavije za 1955. godinu je osvojio Mornar iz Splita.

Ljestvice 
Natjecanje je održano kroz više faza radi prelaska na normalni ligaški sustav, te da se odrede sudionici II. savezne lige.

Ljestvica završne grupe

Izvori 
Copič Miroslav: "Jadran-Koteks : '20 - '90", Split, 1990.

1955.